Petrov kan som auktorsförkortning betyda:

 Pyotr N.Petrov
 Vsevolod Alexeevič Petrov

Robotskapade auktorsförkortningar